Дарія Юрак і Меган Мултон-Леві були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.

Габріела Дабровскі і Алісія Росольська виграли титул, у фіналі перемігши сестер Анастасію та Аріну Родіонових з рахунком 6-3, 2-6, [10-3].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Monterrey Open, парний розряд
2015